A Haunted House steht für:

 A Haunted House (2007), US-amerikanischer Kurzfilm von Don Bapst (2007) 
 A Haunted House, Originaltitel von Ghost Movie, US-amerikanischer Film von Michael Tiddes (2013)